Дэвид Кепп (, род. 9 июня 1963, Пеуоки, Висконсин, США) — американский сценарист, режиссёр и продюсер. Известен по созданию сценариев к кассовым фильмам: «Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима», «Человек-паук» и других.

Карьера 
Сценарий к своему первому фильму «Апартаменты ноль» написал 1988 году совместно с Мартином Донованом. С 1992 года сотрудничает с известным режиссёром Стивеном Спилбергом (написал сценарии к его блокбастерам: «Парк Юрского периода» (части I и II, вместе с Майклом Крайтоном), «Война миров» (вместе с Джошом Фридманом) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»). Также был сценаристом к фильмам Брайана Де Пальмы: «Путь Карлито», «Миссия невыполнима» и «Глаза змеи». Как режиссёр дебютировал в большом кино в  году с фильмом «Эффект спускового крючка». Второй полнометражной режиссёрской работой стал фильм «Отзвуки эха», получивший Гран-при на Международном фестивале фантастических фильмов в Жерармере.

Дэвид Кепп родился 9 июня 1963 года в городке Пеуоки, штат Висконсин, в семье психотерапевта (мать) и владельца компании рекламных щитов (отец). Учился в соседнем городке Уэльс в средней школе Kettle Moraine, вечерами и в выходные работал в ресторане «Макдональдс» в г. Делафилд.

У Дэвида есть брат Стивен Кепп (Stephen Koepp), вместе с которым работали над сценарием к фильму «Газета».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Награды и номинации на сайте IMDb
 David Koepp Biography

Лауреаты премии «Сатурн» за лучший сценарий
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе